Иван Златарев може да се отнася за:

 Иван Златарев (? – 1957), български революционер от Охрид, деец на ВМОРО;
 Иван Златарев, български актьор